Hoch- und Deutschmeister bezeichnet:
 den Hochmeister des Deutschen Ordens von 1530 bis 1929, siehe Deutscher Orden#Hochmeister
 k.u.k. Niederösterreichisches Infanterie-Regiment Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 (ab 1814)
 44. Infanterie-Division (Wehrmacht) (1938 bis 1945)
 die militärische Traditionskapelle Original Hoch- und Deutschmeister
 das Jägerbataillon Wien 1 „Hoch- und Deutschmeister“
 ein Militärmarsch von Dominik Ertl